Het ATP-toernooi van Los Angeles 1992 (met de officiële naam Los Angeles Open) werd gespeeld van 3 tot en met 9 augustus 1992. Er werd gespeeld op outdoor hardcourtbanen van het Los Angeles Tennis Center.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

ATP-toernooi van Los Angeles
Los Angeles